Le Corti ima više značenja:
 Le Corti, Firenze
 Le Corti, Mantua